Oscar Wilde (Oscar Wilde) est un film britannique réalisé par Gregory Ratoff sorti en 1960.
 Oscar Wilde (Wilde) est un film britannique réalisé par Brian Gilbert sorti en 1997.

Voir aussi 
 Oscar Wilde (1854-1900), écrivain irlandais